Quintal steht für
 die französische Gemeinde Quintal in Département Haute-Savoie
 die alte Bezeichnung des Zentners; siehe Zentner
 einen Zeitabschnitt zwischen den Schulferien in der Schweiz; siehe Schuljahr

Quintal ist der Familienname folgender Personen:
 Jason Quintal (* 1987), Badmintonspieler von der Norfolkinsel
 Maurílio Jorge Quintal de Gouveia (1932–2019), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Évora
 Stéphane Quintal (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär